Wspinaczka na szybkość – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez mężczyzn na 15. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Olympiahalle w austriackim mieście Innsbruck w dniu 13 września 2018. Konkurencję mężczyzn wygrał Irańczyk Reza Alipour zdobywając złoty medal mistrzostw świata, srebrny zdobył Francuz Bassa Mawem, a brązowy Rosjanin Stanisław Kokorin.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 13 września o godzinie 12:30 (czasu miejscowego). Finał rozegrano o godz 20:00. Konkurencja na szybkość mężczyzn odbywała się w tym samym czasie co zawody kobiet.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 125 wspinaczy sportowych. Polskę reprezentował; Marcin Dzieński,  który zajął 10 miejsce.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
96 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 wspinaczy z najlepszymi czasami. Do dalszych zawodów zakwalifikował się Marcin Dzieński (uzyskał 10 wynik, jego czas 6,288 s). Zawody wspinaczkowe w fazie finałowej były rozgrywane systemem pucharowym w formule duel, zwycięzca z pary kwalifikował się do dalszych wspinaczek, pokonany odpadał z rywalizacji. W przypadku popełnienia falstartu zawodnik ten był wykluczany z dalszej rywalizacji, a partner z duelu automatycznie przechodził do następnej rundy kwalifikacyjnej bez wykonywania wspinaczki na ścieżce wspinaczkowej na zasadzie tzw dzikiej karty.  Dodatkowo została rozegrana wspinaczka o brązowy medal pomiędzy zawodnikami, którzy odpadli na etapie rywalizacji półfinałowej.

Faza finałowa 
W finałowej wspinaczce Irańczyk Reza Alipour pokonał dosłownie „bez walki” Francuza Bassa Mawem'e, który zaliczył upadek pomimo to uzyskał bardzo dobry wynik czas 5,63 sekundy. W walce o brązowy medal Rosjanin Stanisław Kokorin (6,028 s) wygrał z Chińczykiem Zhong Qixina, który również zaliczył odpadnięcia ze ściany. Chińczyk to były mistrz świata we wspinaczce na szybkość z lat 2007-12, który w pierwszej rundzie duelowej wyeliminował Polaka Marcina Dzieńskiego mistrza świata z 2016.

 Drabinka pucharowa

Klasyfikacja końcowa 

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej

 MŚ 2018 (Innsbruck) – wspinaczka łączna mężczyzn
 Wspinaczka sportowa, na szybkość

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mężczyzn